Een kleinkunstacademie is een opleidingsinstituut in het hoger onderwijs voor podiumkunstenaars.

Voorbeelden van kleinkunstacademies zijn:

 de Amsterdamse Toneel & Kleinkunstacademie
 de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen
 de Koningstheateracademie in 's-Hertogenbosch

Kleinkunst
Kleinkunst